Nauen bezeichnet:

Geographische Objekte:
 die Stadt Nauen im Bundesland Brandenburg.
 eine Siedlung in der Stadt Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen, siehe Nauen (Langelsheim)
 ein Weiler in der Gemeinde Dürnten im Kanton Zürich in der Schweiz

Technik:
 die Großfunkstelle Nauen, Sendeanlage in der Stadt Nauen, Brandenburg, die älteste noch bestehende Sendeanlage der Welt.
 einen Frachtschiffstyp auf Schweizer Seen, auch Ledischiff, siehe Nauen (Schiffstyp) 

Familiennamen:
 Paul Nauen (1859–1932), deutscher Maler
 Marie von Malachowski-Nauen (1880–1943), deutsche Malerin
 Heinrich Nauen (1880–1940), deutscher Maler